Nicollin, poubelle la vie
 Palizzi (série télévisée)#Première saison (2007)
 Martin Meissonnier#Films documentaires (réalisateur)
 Pourquoi un psy ?#Liste des histoires